Bartolomeo Bartocci (1535–1569), un commerçant italien
 
  (1909–1984), ingénieur italien
 Maurizio Bartocci	(1959-) entraîneur italien de basket-ball
 Renato Bartocci
  (1944-) enseignant italien et mathématicien

Références